Александр Александрович Корнилов:
 Корнилов, Александр Александрович (1834—1891) — русский военный журналист, участник Крымской войны.
 Корнилов, Александр Александрович (1855—1926) — невропатолог.
 Корнилов, Александр Александрович (1862—1925) — русский историк и общественный деятель, писатель, один из лидеров партии кадетов.